Katlego Mashego (Bushbuckridge, 18 de maio de 1982) é um futebolista profissional sul-africano que atua como atacante pelo Mamelodi Sundowns da África do Sul.

Mashego tem passagens mais destacadas pelo Orlando Pirates (2009-2011), SuperSport United (2006-2009) e Moroka Swallows (2012-2013), sendo artilheiro da Premier Soccer League na temporada 2012/2013 com 13 gols em 28 jogos.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da África do Sul
Futebolistas do SuperSport United FC
Futebolistas do Orlando Pirates Football Club
Futebolistas do Mamelodi Sundowns Football Club
Jogadores da Seleção Sul-Africana de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2009